Роберт I — имя двух герцогов Нормандии:

 Роллон (ок. 860 — ок. 932)
 Роберт I (II) Дьявол (ок. 1000—1035)